es un poema escrito por el poeta japonés Kenji Miyazawa. El poema fue encontrado después de su muerte en un pequeño libro de notas negro dentro de sus baúles.

El poema 
El siguiente texto es presentado en japonés, como una transcripción usando romaji y traducido al inglés y español. Mientras esta versión contiene algo de kanji, el poema fue escrito originalmente en katakana.

Estilo 
Miyazawa escogió escribir el poema usando katakana. Desde el punto de vista estilístico esto es extraño para una perspectiva moderna, ya que katakana es usado actualmente (por lo general) solo en la escritura japonesa para marcar palabras extranjeras. Sin embargo, en aquel entonces, katakana (más que hiragana) era preferido como silabario. El uso limitado de kanji puede ser visto como una acción para hacer su poema más accesible a la población rural del norte de Japón con quien compartía su vida, o tal vez como algo similar al estilo del poeta americano E. E. Cummings, que escribía principalmente en minúsculas.

Notas 
 Es importante destacar que con 'verano frío' se refiere a las cosechas más pobres, por eso la línea "cuando el verano es frío, merodear perplejo."

 La transcripción que aparece arriba es directa, y refleja las convenciones ortográficas de los tiempos de Miyazawa. Por ejemplo, コハガラナクテ (kohagaranakute) sería hoy escrito como コワガラナクテ (kowagaranakute), イヒ (ihi) como イイ (ii), y サウ (sau) como ソウ (sou).

 "hidori" en "hidori no toki ha namida wo nagashi" es tomado generalmente como un error de tipografía común, porque hizo los mismos errores en sus otros trabajos. Pero hidori significa el salario diario de los jornaleros en el dialecto de Hanamaki, por esto algunas personas creen que el verdadero significado de este verso es que Miyazawa llora por solidaridad con los campesinos pobres que tienen que trabajar día a día.

Referencias

Enlaces externos 
 Vencer la lluvia Traducción del japonés por Juan Agustín Onís Conde
 Be not Defeated by the Rain, una traducción alternativa por David Sulz
 Unperturbed by the Rain, una traducción alternativa por Steven P. Venti
 Standing Up to the Rain, una traducción alternativa de 'Letters from the End of the World'

Poemas del siglo XX
Poemas de Japón
Literatura de Japón del siglo XX